

События 
 Консулы Имп. Цезарь Гай Юлий Вер Максимин А. и Марк Пупиений Африкан.
 Раскрыт истинный или мнимый заговор консуляра Магна против императора  Максимина Фракийца. Без суда было казнено около 4000 обвиняемых по этому делу. Казнь многих представителей знати. Максимин Фракиец приказал конфисковать в Риме и провинциях имущество и сокровища храмов для финансирования армии. Максимин переправился через Рейн, опустошил земли германцев, преследовал их войско и в кровавом сражении на болотах полностью разгромил их. Римляне также понесли огромные потери.
 236—250 — Папа римский св. Фабиан.
 Саки получают контроль над всей западной Индией.

Скончались 
 Антер (папа римский)

См. также